Big Black Wet Asses ist eine US-amerikanische Pornofilm­reihe des Labels Elegant Angel. Die Reihe wurde im Jahr 2010 mit dem XRCO Award in der Kategorie Best Ethnic Series ausgezeichnet.

Seit 2004 wurden 15 Folgen der Reihe gedreht. Die Reihe zeigt vorwiegend afro-amerikanische und lateinamerikanische Darstellerinnen. Die bekanntesten Stars der Serie sind Jada Fire, Vanessa Blue und Sinnamon Love.

Auszeichnungen 
 2010: XRCO Award – Best Ethnic Series

Weblinks 
 Filmreihe in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film